Stockheimer Bach ist ein Gewässername:

 Stockheimer Bach (Bibert), rechter Zufluss der Bibert nach der Untermühle, Gemeinde Rügland, Landkreis Ansbach, Bayern
 Stockheimer Bach (Usa), linker Zufluss der Usa bei Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen